

Geografia 
 Futa Jalon –  massiccio montuoso dell'Africa nordoccidentale
 Passo della Futa – valico dell'Appennino tosco-emiliano

Persone 
 Michael Futa – dirigente sportivo, ex hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese